Рэ́йчел Эли́забет Бро́снахэн (, род. 12 июля 1990) — американская актриса. Обладательница премии «Эмми» и двух «Золотых глобусов».

Биография 
Броснахэн родилась в Милуоки, штат Висконсин, но выросла в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, где окончила среднюю школу. Её тётей по отцовской линии была модельер сумок Кейт Спейд (1962—2018); её дедушка по отцовской линии, 89-летний Эрл Фрэнсис Броснахэн, скончался 20 июня 2018 года — через 15 дней после смерти его дочери Кейт и за день до её похорон.

В 2012 году она окончила школу искусств Тиш Нью-Йоркского университета. Между этим она начала свою карьеру на телевидении с появлений в «Хорошая жена», «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Анатомия страсти». Её прорывом стала роль Рэйчел Поснер в сериале Netflix «Карточный домик» в 2013—2015 годах, которая принесла ей номинацию на премию «Эмми» в 2015 году.

В начале 2014 года Броснахэн играла второстепенные роли в сериалах «Чёрный список» и «Чёрный ящик». Позже в 2014 году она получила одну из центральных ролей в сериале WGN America «Манхэттен», а после ведущую роль в мини-сериале CBS «Хранительницы голубей».

В 2018 году за роль Мириам Мейзел в сериале «Удивительная миссис Мейзел» получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл. В июле 2018 года за эту роль получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль в комедийном телесериале. За второй сезон этого же сериала снова получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл.

С 2016 года Броснахэн замужем за актёром Джейсоном Ральфом.

Фильмография

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций — на сайте IMDB.com

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Киноактрисы США